Bir Hakeim – oaza na Pustyni Libijskiej
 Bitwa o Bir Hakeim – bitwa stoczona pomiędzy 26 maja a 11 czerwca 1942 roku, pomiędzy Wolnymi Francuzami a siłami włosko-niemieckimi.
 Bir-Hakeim – stacja metra w Paryżu.
 Pont de Bir-Hakeim – most w Paryżu